Les élections législatives kirghizes de 2010 se sont tenues le  pour élire Les 120 sièges du Conseil suprême du Kirghizistan. Le parti Ata-jourt arrive en tête du scrutin.

Système électoral 

Les élections se font par scrutin proportionnel plurinominal, les sièges sont attribués à tous les partis qui obtiennent plus de 9 % des voix et plus de 0,5 % dans chacune des neuf provinces, plafonné à 65 sièges par parti.

Contexte

Résultats

Notes et références 

Kirghizistan, 2010
Législatives, 2010
2010 au Kirghizistan
Kirghizistan
Politique en octobre 2010